Заєць Володимир:
 Заєць Володимир Аполлінарійович ( 1949—  2002) — радянський та український письменник-фантаст.
 Заєць Володимир Володимирович ( 14 червня 1960) — український політик.
 Заєць Володимир Володимирович (спортсмен) ( 10 травня 1983) — легкоатлет-паралімпієць.
 Заєць Володимир Сергійович ( 1 листопада 1987) — український актор.

Див. також 
 Заєць (прізвище)
 Заєць (значення)
 Заяць — прізвище.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок